Не следует путать с Петром Павловичем Дурново (1835—1918)

Пётр Николаевич Дурново́ (, Московская губерния — , Петроград) — русский государственный деятель, министр внутренних дел (1905—1906), представитель дворянского рода Дурново.

Биография 
Родился в многодетной семье олонецкого вице-губернатора Дурново Николая Сергеевича (1817—?) и племянницы адмирала Лазарева Веры Петровны Львовой: третий ребёнок из восьми детей, бывших 11-м поколением рода Дурново.

Образование и служба во флоте 
В 1860 году блестяще окончил Морской кадетский корпус. 17 октября этого же года гардемарин Пётр Дурново назначен на клипер «Гайдамак», уходящий на Дальний Восток России.

Продолжая службу на Тихом океане, 4 октября 1861 года был переведён на транспорт «Японец», а 18 ноября на клипер «Наездник», где познакомился с А. А. Бирилёвым. В 1862 году произведён в мичманы и 6 мая переведён на корвет «Посадник». Ещё несколько лет провёл в дальних плаваниях, в том числе у берегов Китая и Японии, Северной и Южной Америки («Морж», «Калевала», «Богатырь», «Рында»). В 1863 году, в ходе одной из экспедиций, в честь Петра Николаевича был назван один из островов в Японском море. С 21 апреля по 27 июня 1864 года исполнял должность вахтенного офицера клипера «Гайдамак» — во время стрельбы из револьвера ранил в руку Ф. К. Авелана — пуля раздробила ему кисть руки, позже Авелан поправился. В этот же год П. Н. Дурново переведён на Балтику. 1 января 1865 года награждён орденом Святого Станислава 3-й степени, а 4 апреля произведён в чин лейтенанта.

В 1870 году выдержал выпускной экзамен в Александровской военно-юридической академии и был назначен помощником прокурора при Кронштадтском военно-морском суде. В 1872 году уволен от этой должности «с награждением чином коллежского асессора для определения к статским делам» и перешёл в Министерство юстиции.

Начало гражданской службы 

В 1872 году назначен товарищем прокурора Владимирского окружного суда. В 1873 году переведён на аналогичную должность в Москву. С августа 1875 года — прокурор Рыбинского, с ноября 1875 года — Владимирского окружного суда. С июня 1880 года — товарищ прокурора Киевской судебной палаты.

В октябре 1881 года назначен управляющим Судебным отделом Департамента государственной полиции Министерства внутренних дел. С 18 февраля 1883 года — вице-директор департамента полиции.

В 1884 года командирован за границу, знакомится с устройством полиции в Париже, Берлине, Вене, изучает способы надзора за антигосударственными элементами и возможность их использования в России.

23 августа 1884 назначен на пост директора департамента полиции, который занимал до 1893 года.

В 1893 году стал участником сексуального скандала: «В подчинении Департамента находился „чёрный кабинет“, перлюстрировавший переписку граждан. „Кабинет“ перехватил откровенные письма некой питерской дамы любовнику — бразильскому послу в России. Доложили шефу. Увы — дама одновременно была любовницей и самого Дурново. В приступе ревности он наделал глупостей. Мало что заявился к изменщице, отхлестал по щекам и швырнул ей письма в лицо. Мало что выскочил из квартиры, забыв письма забрать. Он ещё и обыск провёл у бразильца в поисках других посланий. О чём тот не преминул сообщить императору Александру ІІІ: что ж это у вас за нравы в стране — шеф полиции читает чужие письма, избивает любовницу, обшаривает квартиры иностранных дипломатов…». После скандала вынужден был выйти в отставку.

3 февраля 1893 года Дурново назначен сенатором. В 1900—1905 годах занимал пост товарища министра внутренних дел при Д. С. Сипягине, В. К. Плеве, П. Д. Святополк-Мирском и А. Г. Булыгине, председательствовал в Попечительстве о домах трудолюбия и работных домах, состоял членом Главного попечительства детских приютов, с 1903 года был главноуправляющим почт и телеграфа.

Министр внутренних дел 

После отставки 22 октября 1905 года А. Г. Булыгина стал министром внутренних дел в кабинете С. Ю. Витте. 30 октября 1905 года назначен членом Государственного совета, а 1 января 1906 года произведён в действительные тайные советники.

В октябре 1905 — апреле 1906 года Дурново жил в Петербурге по адресу набережная реки Фонтанки, 16 (здание департамента полиции).

В борьбе против революции 1905—1907 годов применял жестокие меры, поддерживал деятельность черносотенных организаций, из-за чего в 1906 году эсерами было решено убить Дурново, но этот план им осуществить не удалось. В Швейцарии эсерка Леонтьева в упор застрелила пожилого французского торговца, который, на свою беду, был очень похож на отставного министра.

Длительный конфликт Дурново с премьером (которого он обвинял в потворстве революционной деятельности) стал одной из причин отставки и Витте 22 апреля 1906 года, а вслед за ним и всего кабинета, включая и самого министра внутренних дел, уступившего свой пост П. А. Столыпину.

Член Государственного совета 
При отставке Дурново получил звание статс-секретаря е.и.в., а 25 апреля 1906 года был назначен к присутствию в реформированном Государственном совете. В верхней палате в 1906—1915 годах был лидером группы правых.

В 1911 году действия Дурново и В. Ф. Трепова, направленные на отклонение Государственным Советом правительственного законопроекта о земствах в западных губерниях, вызвали острый политический кризис. Результаты состояли во временном роспуске Думы и Госсовета 12-15 марта 1911 года и принятии закона по ст. 87 Основных государственных законов. Дурново получил приказание императора объявить себя больным и воздержаться от участия в заседаниях Совета до 1912 года. (Подробно см. Закон о земстве в западных губерниях).

Придерживался германской ориентации и незадолго до Первой мировой войны предостерегал Николая II от выступления против Германии, полагая, что эта война будет гибельной для монархии. Это отражено в знаменитой «Записке Дурново» от февраля 1914 года. В ней же Дурново уделил важное значение возможному началу революции, в случае неудачи Империи в войне, описав конкретные детали социальных всплесков, и тем самым фактически предсказал события, которые произошли в 1917 году.

Скончался 11 сентября 1915 года в Петрограде.
Из иллюстрированного журнала «Искры» от 20-го сентября 1915 года:
Кончина П. Н. Дурново. 11-го сентября скончался П. Н. Дурново, бывший министр внутренних дел в кабинете гр. Витте. В лице Дурново сошёл в могилу типичный бюрократ, поклонник сильной власти. Однако, в этом нет ничего удивительного. П. Н. Дурново получил политическое воспитание в недрах департамента полиции, директором которого он был в течение 10 лет. Концом его политической карьеры была парламентская деятельность в качестве вождя правых в Государственном совете. П. Н. скончался на 69 году своей жизни.
Похоронен в селе Трескино Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне — Колышлейского района Пензенской области).

Семья 
Жена — Екатерина Григорьевна Акимова (1852-4.04.1927), дочь предводителя дворянства Николаевского уезда Самарской губернии Г. А. Акимова. У них было двое детей — дочь Надежда Петровна и сын Пётр Петрович(1883—1945, Дрезден) — полковник русской армии, военный министр в антибольшевистском Западно-русском правительстве.

Мнения современников 
А. В. Герасимов:

Примечания

Литература 
 Лцт.: Государственный Совет. 1906—1907. СПб., 1907.

Ссылки 

 Биография на Хроносе
 Тюстин А. В. Дурново Пётр Николаевич // Пензенская энциклопедия
 Влас Михайлович Дорошевич. «П. Н. Дурново»
 Бородин А. П. П. Н. Дурново: портрет царского сановника // Отечественная история. — 2000. — № 3. — С. 48-69.

Министры внутренних дел Российской империи
Сенаторы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Пётр Николаевич
Монархисты Российской империи